Jméno Brezovica nese více obcí:
 Brezovica (okres Sabinov) – obec v okrese Sabinov
 Brezovica (okres Tvrdošín) – obec v okrese Tvrdošín
 Brezovica (Záhřeb) – část Záhřebu